Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности () — международный договор, учреждающий Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС). Конвенция была подписана в Стокгольме 14 июля 1967 года и вступила в силу в 1970 году (изменена в 1979 году).

Административные функции Конвенции выполняет сама Организация.

По состоянию на 2023 год участниками являются 193 государства (весь мир, за исключением некоторых территорий).

См. также 
 Всемирная организация интеллектуальной собственности
 Объединённые международные бюро по охране интеллектуальной собственности
 WIPO Lex

Примечания

Ссылки 
 Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности (изменена 2 октября 1979 года) в базе данных WIPO Lex — официальный сайт ВОИС.

Право интеллектуальной собственности
Международные соглашения, администрируемые ВОИС
Договоры по алфавиту